Two Faced Songs Going Crazy é um álbum de Aggy Silver

Faixas

"It's Worried"
"Graduation"  (Baseado em Graduation. Último episódio de Kim Possible) 
"Dead Soul Foda"
"Jesus of Lalola"
"And Go To Fight"
"Singing Bob Marley"
"She Loves Maconha"
"Tom and Jerry"
"Black Cat (Negro Gato)"
"Kim Loves Ron"  (Baseado no romance entre Kim Possible e Ron Stoppable) 
"So The Drama"
"Say Boo-Die"  (Paródia de "Say Goodbye",de Chris Brown) 
"F.O.D./All By Myself"  ([[Green Day cover) 
"Will Smith" <small> (Paródia de "Longview",de Green Day) /small>
"Fuck Off"
"Who The Fuck Done This"
"Oh Glory"
"Ball Me,Cell Me"  (Paródia do tema de Kim Posiible,ou seja,a música Call Me,Beep Me) 
"The Look of Fuck"  (Paródia de The Look of Love (Casino Royale)) 

Álbuns de 2008